

Sigle 
 Banca dei regolamenti internazionali – organizzazione internazionale economica
 Brigade de recherche et d'intervention – divisione della polizia investigativa francese

Codici 
 BRI – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Bari (Italia)
 bri – codice ISO 639-3 della lingua mokpwe

Altro
Bri – società tolkieniana danese